Алексе́й Блино́в:
 Блинов, Алексей Владимирович (род. 1964) — игрок в «Что? Где? Когда?».
 Блинов, Алексей Михайлович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Блинов, Алексей Павлович (1918—1982) — Герой Советского Союза.
 Блинов, Алексей Юрьевич (1965—2019) — российский и британский медиа-художник, инженер, актёр.